Gärtner – niemieckie słowo oznaczające ogrodnik; popularne nazwisko (niekiedy zapisywane jako Gaertner).

Osoby noszące nazwisko Gärtner
 Andreas Gärtner (1654–1727) – górnołużycki przyrodnik, wynalazca
 Friedrich von Gärtner (1791–1847) – niemiecki architekt
 Heinrich Gärtner (1828–1909) – niemiecki malarz pejzażysta
 Jerzy Gert, właściwie Józef Gärtner (1908–1968) – polski dyrygent i kompozytor
 Joseph Gärtner (1732–1791) – niemiecki lekarz i botanik, w oznaczeniach gatunków "Gaertn."
 Karl Friedrich von Gärtner (1772–1850) – niemiecki lekarz i botanik
 Katarzyna Gärtner (ur. 1942) – polska kompozytorka, pianistka i aranżerka

Osoby noszące nazwisko Gaertner
 Elżbieta Gaertner (ur. 1942) – polska aktorka
 Henryk Gaertner (ur. 1922) – polski lekarz, historyk i muzyk
 Henryk Karol Gaertner (1892–1935) – polski językoznawca i filolog